

Населені пункти та їхні частини

 Єзьорна — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Єзьорна — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Єзьорна — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Єзьорна — частина міста Констанцин-Єзьорна в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Єзьорна — частина села Борськ у гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Єзьорна — частина села Венґле-Жуково в гміні Маркуси Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єзьорна — лісова осада в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки